

Cinema 
 Just Like a Woman – cortometraggio del 1908 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
Just Like a Woman – cortometraggio del 1912 diretto da D.W. Griffith
 Just Like a Woman – film del 1915 diretto da Tom Santschi
Just Like a Woman – film del 1923 diretto da Scott R. Beal e Hugh McClung
 Just Like a Woman – film del 1939 diretto da Paul L. Stein
 Just Like a Woman – film del 1967 diretto da Robert Fuest
 Come una donna (Just like a Woman) – film del 1992 diretto da Christopher Monger
 Just Like a Woman – film del 2012 diretto da Rachid Bouchareb

Musica 
Just Like a Woman – singolo di Bob Dylan del 1966